Ли, Сергей:
 Ли, Сергей — советский колхозник в Ташкентской области, Герой Социалистического Труда (1950).
 Ли, Сергей Валерьевич (род. 1976) — российский актёр и певец.
 Ли, Сергей Владимирович (род. 1962) — советский киргизский тажелоатлет.